Левиатан може да се отнася за:

 Левиатан, библейско чудовище;
 Левиатан, политически трактат от Томас Хобс;
 Левиатан, историческо-приключенски роман от 1998 г. на руския писател Борис Акунин;
 Левиатан, роман от 1992 г. на американски писател Пол Остър;
 Левиатан, руски филм от 2014 г.